Phillip Island kan syfta på följande:

 Phillip Island, ö i Victoria, Australien
 Phillip Island Grand Prix Circuit, racerbana på Phillip Island
 Phillip Island (Norfolkön), ö utanför Norfolkön